Rühlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Christian Rühlmann (1753–1815), deutscher Gymnasiallehrer, Schuldirektor und Autor
 Gerhard Rühlmann (1930–2005), deutscher Ägyptologe
 Julius Adolf Rühlmann (1816–1877), deutscher Musiker
 Klaus Rühlmann (* 1929), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Kurt Rühlmann (1903–1945), deutscher Schlosser und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Moritz Rühlmann (1811–1896), deutscher Mechaniker und Mathematiker
 Paul Rühlmann (1875–1933), deutscher Pädagoge und Geschichtslehrer
 Richard Rühlmann (1846–1908), deutscher Mathematiker, Pädagoge und Politiker
 Wilhelm Rühlmann (1842–1922), deutscher Orgelbauer